Eichberger ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Eichberger (* 1959), österreichischer Schriftsteller

 Joseph Eichberger (1911–2009), US-amerikanischer Cartoonist, siehe Joe Lane (Cartoonist) 
 Jürgen Eichberger (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Leonhard Anselm Eichberger (1915–1946), deutscher SS-Hauptscharführer
 Michael Eichberger (* 1953), deutscher Jurist und Richter
 Philipp Eichberger (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Reinhard Eichberger (* 1942/1943), deutscher Boxer
 Theodor Eichberger (1835–1917), deutscher Schriftsteller, Bildhauer und Fastnachter
 Thomas Eichberger (* 1993), österreichischer Handballtorwart
 Wilhelm Eichberger (1830–1904), deutscher Sänger (Bass) und Opernregisseur 
 Willy Eichberger (1902–2004), österreichischer Schauspieler
 Wolfgang Eichberger (1911–1963), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Aichberger
 Eichberg